Alstrup ist 

 ein Ort in Nordjütland, Dänemark, siehe Alstrup (Jütland)

 der Familienname des dänischen Schauspielers Carl Alstrup